Jméno Jan Slavíček má více osob.

 Jan Slavíček (cyklista) (* 1969) – český cyklista a cyklistický trenér
Jan Slavíček (historik) (* 1979) – český historik a politolog
 Jan Slavíček (malíř) (1900–1970) – český malíř, syn Antonína Slavíčka
 Jan Slavíček (politik) (1875–1959) – československý politik a poslanec